Европско првенство у одбојци 2011. је 27. по реду Европско првенство у одбојци у организацији ЦЕВ-а. Првенство је одржано од 10. до 18. септембра у Аустрији и Чешкој. 
Титулу је освојила репрезентација Србије победивши у финалу репрезентацију Италије са 3:1.

Градови домаћини 
24. априла 2008. ЦЕВ је објавио да постоји пет номинација за организацију Европског првенства у одбојци 2011. Тих пет номинација је укључивало седам земаља што је највећи број номинација до сад. То су:

   и  (Победници)
  и 
 
 
 

27. септембра 2008. ЦЕВ је објавио да ће се првенство одржати у Аустрији и Чешкој и то у следећим градовима:

Земље учеснице 

 Домаћини
 
 
 Директно се пласирали након Европског првенства у одбојци 2009.
 
 
 
 
 
 Пласирали се кроз Квалификације за Европско првенство у одбојци 2011.

Жреб

Први круг 
 Победници група ће се директно пласирати у четвртфинале, а другопласирани и трећепласирани ће играти осмину финала.
 По пропозицијама ФИВБ резултат од 3:0 и 3:1 доносе 3 бода победнику и 0 бодова пораженом.
 Такође, резултат 3:2 доноси 2 бода победнику и 1 бод пораженом.
 У случају истог броја бодова гледа се бољи сет количник, па поен количник.

Група А - Беч

Група Б - Карлове Вари

Група Ц - Инзбрук

Група Д - Праг

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч:   Иван Миљковић

 Најбољи поентер:   Максим Михајлов

 Најбољи нападач:   Максим Михајлов

 Најбољи блокер:   Марко Подрашчанин

 Најбољи сервер:   Бартош Курек

 Најбољи техничар:   Драган Травица

 Најбољи примач:   Никола Ковачевић

 Најбољи либеро:   Андреа Бари

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у одбојци за жене 2011.

Спољашње везе 

 Званични веб сајт
 ЦЕВ 

Европска првенства у одбојци
Спорт у Аустрији
Спорт у Чешкој Републици
Одбојка у 2011.